Баугауз — навчальний заклад, що існував у Німеччині в 1919–1933 рр., а також художнє об'єднання, що виникло в рамках цього закладу, і відповідний напрямок в архітектурі та дизайні
 Bauhaus (гурт) — британський рок-гурт
 Bauhaus (мережа) — найбільша в Європі мережа магазинів будівельних матеріалів